Centistes punctatus (Brues), een schildwesp
 Centistes punctatus (Chen & van Achterberg), een schildwesp